

Плаза Аврора — хмарочос в Шанхаї, КНР.
 Плаза 66 — комплекс двох хмарочосів та 5-поверхового торгового центру в Шанхаї, КНР.
 Сімао Інтернешенл Плаза — хмарочос в Шанхаї, КНР.

Плаза — п'ятизірковий 20-поверховий розкішний готель у Нью-Йорку, заввишки 76 метрів і довжиною 120 метрів.
 15 Пенн Плаза — назва нового хмарочоса у Нью-Йорку.
 Велс Фарго Плаза — хмарочос в Г'юстоні, США.
 Банк оф Америка Плаза — хмарочос розташований між центральною і діловою частиною міста Атланта (штат Джорджія, США).

Інші країни 
 Плаза — киргизький футбольний клуб, який представляє Бішкек.
 Меріотт Плаза — готель у Буенос-Айресі.
 Бізнес-центр Рояль-Плаза — 33-поверховий хмарочос у Мінську, Білорусь.
 Сентрал Плаза — хмарочос в Гонконгу.
 Скотія Плаза — хмарочос в Торонто, Канада.
 Ocean Plaza — найбільший в Україні торговельно-розважальний центр.
 Abu Dhabi Plaza — хмарочос в місті Астана, Казахстан.

Плаза — село в гміні Хшанув Хшановського повіту Малопольського воєводства

Плаза () — місто в окрузі Маунтрейл, штат Північна Дакота.

 Віліс Плаза () — тринідадський футболіст, нападник клубу «Черчілл Бразерс» та збірної Тринідаду і Тобаго.
 Ґало Плаза () — еквадорський політичний і державний діяч, президент країни з 1948 до 1952 року.
 Леонідас Плаза () — еквадорський політик, військовий та державний діяч. Двічі обіймав посаду президента країни: у 1901—1905 та 1912—1916 роках.

Див. також 
 Пласа
 Гора Герцля Плаза
 Плаз (значення)